Заключительный этап Кубка мира по биатлону 2012/2013 прошёл в российском Ханты-Мансийске с четверга 14 марта по воскресенье 17 марта 2013 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET (МСК = CET + 03:00).

 События IBU

Таблица призовых мест

Результаты

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 14 марта 2013 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 15 марта 2013 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 16 марта 2013 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 16 марта 2013 года.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 17 марта 2013 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 17 марта 2013 года.

Лучшие личные результаты в карьере 

  Лукас Хофер — 2 место в спринте
  Ветле Шостад Кристиансен — 10 место в спринте

  Дарья Усанова — 17 место в спринте
  Десислава Стоянова — 62 место в спринте
  Ольга Вилухина — 2 место в гонке преследования
  Лаура Дальмайер — 6 место в гонке преследования
  Ольга Подчуфарова — 26 место в гонке преследования

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира.

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

9-й этап
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске